Simbolizem je lahko:

 Simbolizem, sistematična uporaba simbolov
 Simbolizem, umetniška smer v književnosti
 Simbolizem, umetniška smer v likovni umetnosti